Frodo ist

 ein althochdeutscher Personenname
 eine literarische Figur aus J. R. R. Tolkiens Roman Der Herr der Ringe, siehe Figuren in Tolkiens Welt
 ein Open Source Commodore 64 Emulator von Christian Bauer
 Spitzname für Jan Frodeno (* 1981), deutscher Triathlet